Ibarruri steht für:
 (2423) Ibarruri, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Personen:
 Dolores Ibárruri (1895–1989), spanische Revolutionärin und Politikerin
 Rubén Ruiz Ibárruri (1920–1942), spanischer Oberleutnant in der Schlacht um Stalingrad